Herbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Herbrecht (1925–2012), deutsche Schauspielerin
 Sophie Herbrecht (* 1982), französische Handballspielerin und -trainerin